Дижон 3-й кантон () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон. Население кантона на 2006 год составляло 21 579 человек.

Код INSEE кантона — 2111. Всего в кантон Дижон 3-й кантон входит 1 коммуна, из них главной коммуной является Дижон 3-й кантон.

Коммуны кантона 

Дижон — население 21579 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор